Henry Bauchau (1913-2012), poète, dramaturge et romancier belge.
Patrick Bauchau (1938-), acteur belge.
Sybille de Coster-Bauchau (1953-), femme politique belge.
Valérie Bauchau (1976-), comédienne belge.
Patronyme belge